

Anno 
 156 o 156 a.C.

Automobili
Alfa 156  – vettura prodotta dalla casa automobilistica Alfa Romeo dall'anno 1997 al 2007

Codici 
 156  – Codice che designa l'Osservatorio astrofisico di Catania

Matematica 
 156 – numero